Der letzte Mann ist der Titel von:

 Der letzte Mann (1924), deutscher Spielfilm von Friedrich Wilhelm Murnau
 Der letzte Mann (1955), deutscher Spielfilm von Harald Braun
 einem Propagandabild von Hans Bohrdt aus dem Ersten Weltkrieg